Трайко (Трайче) Христов Доревски е български общественик, публицист и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Трайче Доревски е роден в град Ресен, тогава в Османската империя. Родът му произхожда от село Нъте. Братовчед е на Андрей Ляпчев, а баща му се занимава с грънчарство. През 1882 година е избран за член на Ресенската българска община заедно с Наум Димитров, Иван Стрезов, Таско Чокалев, Андрей Татарчев, Димитър Милошев, Тани Мильовик и Димитър Чокалев, като за председател е избран поп Ставре. По същото време учителства в Ресен, тогава негов ученик е Симеон Радев, който го описва така:

Завършва в 1891 година с шестия випуск Солунската българска мъжка гимназия. След това преподава в Съботско, Охрид и други. Член на Цариградския революционен комитет (1894 - 1895) и на революционния комитет на ВМОРО в Ресен (1895). През 1894 година участва на Ресенското съвещание на ВМОРО заедно с Христо Татарчев, Даме Груев, Пере Тошев, Атанас Лозанчев, Георги Пешков, Григор Попев, Александър Чакъров, Александър Хаджипанов, Тодор Станков, Атанас Мурджев и Никола Наумов. Съвещанието съвпада с освещаването на църквата „Св. св. Кирил и Методий“, за което събитие Трайче Дорев пише своята „Мелодрама“. По-късно учителства в Сяр.

Емигрира в България и дълги години е гимназиален учител в София и редактира вестниците на Демократическата партия „Знаме“ и „Пряпорец“.

През 1909 година основава списание „Семейно огнище“ и се занимава с научноизследователска дейност.

Умира на 19 януари 1945 година в София.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Ресен
Български учители
Български публицисти
Шести випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония в София